Коло́дкино — название населённых пунктов в России:

 Колодкино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Колодкино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Колодкино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Колодкино — посёлок в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
 Колодкино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Колодкино — бывшая деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Колодкино — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Колодкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.